Linxia – miasto w prowincji Gansu, w Chinach
 Linxia – powiat w prefekturze autonomicznej Linxia, w prowincji Gansu, w Chinach
 Linxia – prefektura autonomiczna w prowincji Gansu, w Chinach